Hyndburn kan syfta på:

 Hyndburn District – ett distrikt i Lancashire, England
 River Hyndburn